Germain kan syfta på:

Germain – en belgisk biltillverkare

Personer

Förnamnet Germain
Germain Boffrand, fransk arkitekt. 
Germain Garnier, fransk nationalekonom. 
Germain Henri Hess, schweizisk-rysk kemist.
Germain Sée, fransk läkare. 
Jacques-Germain Soufflot, fransk arkitekt.

Efternamnet Germain
Bernard Germain de Lacépède, fransk naturforskare. 
George Germain, 1:e viscount Sackville, brittisk militär och politiker. 
Louis Germain, fransk malakolog. 
Philbert Germain, entomolog. 
René Gerard Antoine Germain, belgisk botaniker. 
Sophie Germain, fransk matematiker och filosof. 
Valère Germain, fransk fotbollsspelare.

Se även
Saint-Germain